Merkelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Merkelbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Merkelbach (Vellberg), Weiler im Ortsteil Vellberg der Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Merkelbach (Lanzenbach), linker Auengraben zum Lanzenbach (zur Bühler) bei Merkelbach, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Merkelbach ist ein Familienname:
 Angelika Merkelbach-Pinck (* 1885, † 1972), deutsch-lothringische Regionalschriftstellerin und Volkskundlerin
 Reinhold Merkelbach (* 1918, † 2006), deutscher klassischer Philologe und Hochschulprofessor

Siehe auch:
 Merckelbach
 Merkelbeek
 Merkenbach